«Шаг вперёд» () — молодёжная музыкальная драма. Премьерный показ в США состоялся 11 августа 2006 года .

Сюжет 
После вечеринки Мак Картер, его младший брат «Тощак» и их друг Тайлер Гейдж пробираются в Мэрилендскую школу искусств и развлекаясь, крушат реквизиты в школьном театре. После того, как они были застуканы охранником, Тайлер помогает друзьям сбежать и берет всю вину на себя. Его приговаривают к 200 часам обязательных работ, обязав отработать их в этой школе. Во время работы уборщиком он наблюдает за занятиями танцев и встречает там Нору Кларк, студентку, готовящуюся к Смотру искусств. Если она хорошо себя покажет, то ей предложат после окончания школы работу. Друг Норы Майлз постоянно предлагает ей новую музыку для её танца, а подруга Люси намекает, что новый уборщик очень хорош собой. Проходя мимо окна, Нора замечает, как Тайлер на улице, веселя своих друзей, танцует смесь брейк-данса и балета, копируя то, что он увидел на её занятиях. На следующий день Эндрю, партнёр Норы по её танцу, приходит на костылях, вывихнув ногу. Нора в ужасе, ей не с кем тренироваться, а этот смотр так важен для них. Она просит помочь своего парня Бретта, но он занят своей музыкой и отказывает ей. И Нора решает устроить просмотр школьных студентов, чтобы на пару недель найти замену Эндрю. Но ей никто не подходит и Тайлер предлагает свою помощь. Нора сначала отказывается, но потом, не имея другого выхода, соглашается и убеждает в этой необходимости директора Гордон.

Занимаясь, Тайлер постепенно сближается с Норой, предлагает ей внести свои элементы в танец и один раз даже посещает занятия балета для девочек, которые ведет по вечерам Нора. А также Тайлер подружился с музыкантом Майлзом, который влюблён в подругу Норы Люси.

Однажды Нора приводит Тайлера на набережную, которую она посещает ещё с детства и где и придумала свой танец. Там она рассказывает, что на самом деле видит свой танец так, что его танцуют несколько людей, но сожалеет, что не может найти для него ещё танцоров. А также предлагает сказать директору, чтобы она засчитала их танец на просмотре, как вступительный для Тайлера в их школу искусств. На следующий день Тайлер приводит на занятия младших студентов из школы, чтобы поставить номер именно так, как мечтает Нора.

Однажды Майлз рассказывает Люси, что Бретт, с которым он вместе работал над записью музыки, подписал недавно контракт со студией, присвоив всю работу себе. Нора это слышит и после выяснения отношений со своим парнем, говорит ему «нет».
 
Тайлер просит директора Гордон о переводе в их школу, на что она отвечает, что он должен доказать, что заслуживает учиться здесь. Позже Нора приглашает Тайлера на вечеринку в клуб, где должен выступать парень Люси Колин, музыкант. В итоге после танцев у Тайлера и Норы завязываются романтические отношения, а Люси и Майлз видят, что Колин заигрывает с другой девушкой. Однако через несколько дней выздоравливает Эндрю, партнёр Норы, и Тайлер, чувствуя, что он больше не нужен, обвиняет Нору в том, что она с ним поступила так же, как и её бывший парень с Майлзом, бросает занятия и возвращается к прежней работе в школе.

Тайлеру удается наладить отношения с Маком, и они вместе с Тощаком планируют пойти на вечеринку к друзьям. Но мать Мака запрещает идти туда Тощаку. Тайлер и Мак идут на тусовку вдвоём. Там Тайлер знакомит Мака и других ребят с Майлзом. Но Тощак, вопреки запретам матери и брата, все равно идет на тусовку. Мак отправляет его домой, дав денег на автобус. Но по пути домой Тощак угоняет автомобиль у местного криминального авторитета ПиДжея и возвращается к Тайлеру и Маку. Те, понимая, что поступок Тощака не обернётся ничем хорошим, решают вытащить его из машины. Но тут появляются люди ПиДжея и стреляют в Тощака раньше, чем до него добираются Тайлер и Мак. Тощак умирает на руках у Мака. (ПиДжея за это посадили).

Позже смерть Тощака, угнавшего автомобиль, даёт понять и Маку, и Тайлеру, что им необходимо сделать лучший выбор в своей жизни и завязать с криминалом. А Нора опять осталась без партнёра, так как Эндрю не может уже потянуть её танец. Норе приходится танцевать одной, однако она понимает, что в этом случае её танец сильно проигрывает. Но за пару минут до начала её выступления приходит Тайлер и они танцуют именно так, как и мечтала Нора. После выступления Норе предложили место в профессиональном танцевальном коллективе, а Тайлер был принят в Мэрилендскую школу искусств.

В ролях

Музыка

Позиции в чартах 

Альбом занял шестую позицию в списках Billboard 200 charts (один из лучших саундтреков 2006 года).

Отзывы и прокат 
Рейтинг на сайте Rotten Tomatoes — 20 % на основе 105 обзоров: «В этой романтической истории для подростков практически отсутствует сюжет и слишком мало танцев». На сайте Metacritic заработала 48 баллов из 100 на основе 23 обзоров — от «смешанных до средних». Лучшую оценку в 75 баллов картине дали издательства «Entertainment Weekly» и «The Boston Globe», самую низкую оценку — 25 баллов — присвоил «San Francisco Chronicle». На сайте CinemaScore зрители оценили фильм как «A-».

Фильм заработал 21 миллион долларов за первые выходные, став вторым в прокате США. Общие сборы — 65.3 миллионов долларов в США и Канаде к окончанию проката 19 октября 2006. Бюджет картины составил 12 миллионов долларов.

Интересные факты 

 Рабочее название картины — «Music High».
 Съёмки проходили в Балтиморе, штат Мэриленд, США и начались 19 сентября 2005 года.
 В картине использовали творчество студентов Carver Center for the Arts and Technology в Балтиморе.
 После съёмок фильма, в 2008 году Ченнинг Татум сделал Дженне Деван предложение руки и сердца, затем, в июле 2009 года, пара сыграла свадьбу на Малибу.
 Фильм спародирован в комедии «Без ансамбля» (2009 года).

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница на MySpace.Com
 
 
 
 
 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2006 года
Фильмы Энн Флетчер
Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Музыкальные фильмы США
Шаг вперёд
Фильмы Touchstone Pictures
Фильмы Summit Entertainment